Jagdfieber steht für
 Jagdfieber, ein Begriff aus der Jägersprache
 Jagdfieber (1988) (Originaltitel: Steal the Sky), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Jagdfieber (2006), computeranimierte Filmkomödie
 Jagdfieber 2, computeranimierte Filmkomödie (2008)
 Jagdfieber 3, computeranimierte Filmkomödie (2010) 
 Jagdfieber 4, computeranimierte Filmkomödie
 Tatort: Jagdfieber, deutscher TV-Krimi (1998)
 In Wahrheit: Jagdfieber, Folge der Fernsehserie In Wahrheit